Strašice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Strašice, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Strašice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale